Schrader:
 Alvim Schrader
 Paul (Joseph) Schrader
 Heinrich Adolph Schrader
 Julius Schrader
 Leonard Schrader
 Maria Schrader